Monticello peut faire référence à :

Monticello est une communauté dans le comté de Kings sur l'Île-du-Prince-Édouard ;

Monticello, ville du comté de Drew, dans l'État de l'Arkansas ;
 Monticello, localité du comté de Guilford, dans l'État de Caroline du Nord ;
 Monticello, ville du comté de Jefferson, dans l'État de Floride ;
 Monticello, ville siège du comté de Jasper, dans l'État de Géorgie ;
 Monticello, ville siège du comté de Piatt, dans l'État de l'Illinois ;
 Monticello, ville du comté de White, dans l'État de l'Indiana ;
 Monticello, ville du comté de Jones, dans l'État de l'Iowa ;
 Monticello Township, ancienne localité du comté de Johnson, dans l'État du Kansas, rattachée depuis 1987 à la ville de Shawnee ;
 Monticello, ville du comté de Wayne, dans le Commonwealth du Kentucky ;
 Monticello, localité de la paroisse de Baton Rouge Est, dans l'État de Louisiane ;
 Monticello, ville du comté d'Aroostook, dans l'État du Maine ;
 dans l'État du Minnesota :
 Monticello, localité du comté de Wright ;
 Monticello Township, autre localité du comté de Wright ;
 Monticello, ville du comté de Lawrence, dans l'État du Mississippi ;
 Monticello, localité du comté de Lewis, dans l'État du Missouri ;
 Monticello, localité rattachée à la ville de Thompson, dans le comté de Sullivan et l'État de New York ;
 Monticello, ville siège du comté de San Juan, dans l'État de l'Utah ;
 dans le commonwealth de Virginie :
 Monticello, maison et domaine de Thomas Jefferson, sur le territoire de la cité indépendante de Charlottesville ;
 Lake Monticello, census-designated place du comté de Fluvanna ;
 dans l'État du Wisconsin :
 Monticello, localité du comté de Green ;
 Monticello, localité du comté de Lafayette ;

Monticello, commune du département de la Haute-Corse ;

Granozzo con Monticello, commune de la province de Novare, dans la région Piémont ;
 Monticello Brianza, commune de la province de Lecco, dans la région Lombardie ;
 Monticello d'Alba, commune de la province de Coni, dans la région Piémont.
 Monticello Amiata, une frazione de Cinigiano, Toscane du sud grossetane.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis